Ad fundum (film) - een Belgische film uit 1993
Ad fundum (cantus) - het in één teug ledigen van een glas alcoholische drank - onderdeel van een cantus